Barjac 3 franciaországi község elnevezése:

 Barjac (Ariège)
 Barjac (Gard)
 Barjac (Lozère)